Собрадинью () — топоним:
 Собрадинью — крупное водохранилище в Бразилии и одноимённая ГЭС;
 Собрадинью — муниципалитет в Бразилии, штат Баия;
 Собрадинью — муниципалитет в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул.